Нива може да се односи на:

 Нива, река
 Нива (општина)
 Нива (Естонија), село
 Област Нива